Mathilde Schjøtt kan syfta på:

* Mathilde Schjøtt (1844–1926), norsk författare
 Mathilde Schjøtt (1876–1959), norsk ämbetsman